Ligai Olii (tadż. Лигаи олии) – najwyższa klasa rozgrywkowa klubów piłki nożnej w Tadżykistanie. Rozgrywki ligi toczą się pod patronatem Tadżyckiego Związku Piłki Nożnej. Zwycięzca rozgrywek otrzymuje tytuł mistrza Tadżykistanu, a spadkowicze trafiają do II ligi.

Drużyny w sezonie 2019 
 FK Chodżent
 CSKA Pomir Duszanbe
 FK Istarawszan
 Istiklol Duszanbe
 Kuktosh Rudaki
 Pandższer Kołchozabad
 Regar-TadAZ Tursunzoda
 Wachsz Kurgonteppa

Mistrzowie i pozostali medaliści

Statystyka 
Stan po zakończeniu sezonu 2020/2021.

Przypisy

Zobacz też 
 Puchar Tadżykistanu w piłce nożnej

Linki zewnętrzne 
 
 

!
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019